A Good Marriage steht für:

 A Good Marriage, Originaltitel von Eine gute Ehe, Kurzgeschichte aus der Sammlung Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King (2010)
 Stephen King’s A Good Marriage, US-amerikanischer Film von Peter Askin (2014)